Сен-Сове́р-де-Карру́ж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на захід від Парижа, 70 км на південь від Кана, 23 км на північний захід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 105 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 244,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Совер-де-Карруж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Совер-де-Карруж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Орн